или  — аниме-сериал в жанре «меха», являющийся частью серии Gundam. Был снят на студии Sunrise в честь 20-летия франшизы, и транслировался между 1999 и 2000 годах по японской телесети FNN. Позднее был объединен в два полнометражных анимационных фильма  и . Режиссёром этой части снова стал Ёсиюки Томино, желавший объединить все части Gundam и поэтому выбравший символ  — квантор всеобщности.

Действие Turn A Gundam происходит в 2345 году , в «альтернативном календаре» по отношению к предыдущим проектам серии Gundam. Японский термин «сэйрэки», означающий Точный век (), также означает «Наша эра» ().

Население Земли в начале сериала владеет лишь паровыми технологиями из-за катаклизмов. Луна населена «лунной расой» — людьми, которые покинули Землю после великой войны. Они значительно опережают Землю в отношении технологий.

Аниме 
Дизайн главного меха в сериале WD-M01 впервые был придуман иностранцем, американским футуристом и художником Сидни Мидом. Его дизайны часто использовались в американских научно-фантастических фильмах. Первый дизайн для WD-M01, им нарисованный, был отвергнут Ёсиюки Томино из-за его экзотичности, тогда как Томино нравился более классический стиль. Первоначальный дизайн Мида был позднее использован для вражеского меха Sumo.

Список серий

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Gundam